Airton Ramalho é um cantor, compositor e violonista de música popular brasileira.

Obras 
 A vedete do Seridó
 Baião do negrinho
 O passarinho (c/ Chico Elion)
 Praça Pio X 

Cantores de Pernambuco
Compositores de Pernambuco
Naturais de Campina Grande